André Escoffier (1886-1949), homme politique français ;
 Anne-Marie Escoffier (1942-), ancienne ministre chargée de la Décentralisation ;
 Auguste Escoffier (1846-1935), cuisinier français ;
 Bob Escoffier (1949-), navigateur français ;
 Éric Escoffier (1960-1998), alpiniste français ;
 Franck-Yves Escoffier (1957-), navigateur français ;
 Henri Escoffier (1837-1891), journaliste français ;
 Jean-Yves Escoffier (1950-2003), cinéaste français ;
 Kevin Escoffier (né en 1980), navigateur français ;
 Léon Escoffier (1877-1937), homme politique français ;
 Servane Escoffier (1981-), navigatrice française, fille de Bob.

Voir aussi 

 Koehler Escoffier, marque de motos françaises fondée par Jules Escoffier.